Jean Grenier – Filosofo e scrittore francese, 1898-1971
Jean Grenier – Politico francese, 1753-1841
Jean Grenier – Serial killer francese, ? – 16??